Pará 
O Paraense — primeiro jornal publicado no estado do Pará, Brasil
Guilherme Paraense — primeiro brasileiro a conquistar medalha de ouro em Jogos Olímpicos
Paraense Transportes Aéreos —  extinta companhia aérea brasileira

Desambiguações de gentílicos